Dywizje piechoty noszące numer 99:

 99 Terytorialna Dywizja Strzelców Armii Czerwonej (1924-1931)
 99 Dywizja Strzelców Armii Czerwonej (1931-1943 → 88 Zaporoska Dywizja Strzelców Gwardii)
 99 Żytomierska Dywizja Strzelców Armii Czerwonej (2 formowania 1943-1946)
 99 Swirska Dywizja Strzelców Gwardii Armii Czerwonej (1943 → 98 Dywizja Powietrznodesantowa Gwardii)
 99 Dywizja Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych (1942-1945)
 99 Lekka Dywizja Piechoty Wehrmachtu (1940-1942 → 7 Dywizja Górska)